У Оржицькому районі Полтавської області нараховується 2 пам'ятки монументального мистецтва.

Оржицьк
Оржицький район